Esistono più comuni francesi con questo nome

Larroque – Alta Garonna
Larroque – Alti Pirenei
Larroque – Tarn
Esiste anche il comune argentino di Larroque, nella provincia di Entre Ríos, dipartimento di Gualeguaychú.